hazen en konijnen (Leporidae), (soms kortweg hazen genoemd), een van de twee families uit de orde van de haasachtigen (Lagomorpha)
haas (dier) of Europese haas, een soort binnen deze groep
Hazen (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Hazen (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota